Aleksandr Grigor'evič Stroganov (1698-1754) – politico e ufficiale russo
Aleksandr Grigor'evič Stroganov (1795-1891) – generale e politico russo